Miejscowości w Polsce 
 Janinów – wieś w woj. łódzkim, w pow. brzezińskim, w gminie Brzeziny
 Janinów – osada leśna w woj. łódzkim, w pow. brzezińskim, w gminie Brzeziny
 Janinów – wieś w woj. łódzkim, w pow. łowickim, w gminie Bielawy 
 Janinów – wieś w woj. łódzkim, w pow. tomaszowskim, w gminie Rokiciny
 Janinów – wieś w woj. mazowieckim, w pow. grodziskim, w gminie Grodzisk Mazowiecki 
 Janinów – wieś w woj. opolskim, w pow. oleskim, w gminie Rudniki
 Janinów – zniesiona część wsi Mąkoszyn w województwie wielkopolskim, w powiecie konińskim, w gminie Wierzbinek

 Kolej
 Janinów – stacja kolejowa w Młynach, w województwie opolskim